Voici la liste des planètes mineures numérotées de 442001 à 443000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 442001 à 443000

442001-442100

442101-442200

442201-442300

442301-442400

442401-442500

442501-442600

442601-442700

442701-442800

442801-442900

442901-443000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000